Por sismo puede referirse a:

Sismo, fenómeno de sacudida brusca y repentina de la corteza terrestre.

Sismo (agrupación), banda mexicana con influencias del  Rock, la Electrónica y el j-rock.
Sismo (canción), sencillo de la banda División Minúscula.